Янева — женская форма болгарской фамилии .

 Известные носительницы 
 Янева, Ева (род. 1985) — болгарская волейболистка.
 Янева, Жана (род. 1990) — болгарская модель.
 Янева, Цветелина (род. 1989) — болгарская певица.
 Янева, Юлиана (род. 1998) — болгарская спортсменка, борец вольного стиля.